Jacques Loussier (1934-2019), musicien français
 son fils, Jean-Baptiste Loussier (né en 1963), musicien français

Fiction
 Marc Loussier, personnage du film Judith Therpauve de Patrice Chéreau
 Stella Loussier, personnage du manga Gundam Seed